«La Plaine» o «Plaine»  puede referirse a:
 La Plaine, 4ª sección comunal de la comuna haitiana de Baradères.
 La Plaine, localidad suiza que forma parte de la comuna de Dardagny.
 La Plaine, comuna francesa del departamento de Maine y Loira.
 La Plaine-des-Palmistes, comuna francesa del departamento de Reunión.
 La Plaine-sur-Mer, comuna francesa del departamento de Loira Atlántico.
 Plaine, comuna francesa del departamento de Bajo Rin.
 Plaine-de-Walsch, comuna francesa del departamento de Mosela.
 Plaine-du-Nord, comuna haitiana del departamento de Norte.
 Plaine-Haute, comuna francesa del departamento de Costas de Armor.
 Aubigny-en-Plaine, comuna francesa del departamento de Côte-d'Or.
 Aucey-la-Plaine, comuna francesa del departamento de Mancha.
 Authon-la-Plaine, comuna francesa del departamento de Essonne.
 Brazey-en-Plaine, comuna francesa del departamento de Côte-d'Or.
 Brignac-la-Plaine, comuna francesa del departamento de Corrèze.
 Cambes-en-Plaine, comuna francesa del departamento de Calvados.
 Celles-sur-Plaine, comuna francesa del departamento de Vosgos.
 La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine, comuna francesa del departamento de Loir y Cher.
 Longecourt-en-Plaine, comuna francesa del departamento de Côte-d'Or.
 Noyant-la-Plaine, comuna delegada francesa del departamento de Maine y Loira.
 Raon-sur-Plaine, comuna francesa del departamento de Vosgos.
 Rouvres-en-Plaine, comuna francesa del departamento de Côte-d'Or.
 Saint-André-en-Terre-Plaine, comuna francesa del departamento de Yonne.
 Saint-Aubin-la-Plaine, comuna francesa del departamento de Vandea.
 Sainte-Croix-en-Plaine, comuna francesa del departamento de Alto Rin.
 Sainte-Gemme-la-Plaine, comuna francesa del departamento de Vandea.
 Saint-Hilaire-la-Plaine, comuna francesa del departamento de Creuse.
 Saint-Laurent-de-la-Plaine, comuna francesa del departamento de Maine y Loira.
 Saint-Martin-la-Plaine, comuna francesa del departamento de Loira.
 Saint-Priest-la-Plaine, comuna francesa del departamento de Creuse.
 Savigny-en-Terre-Plaine, comuna francesa del departamento de Yonne.
 Thorey-en-Plaine, comuna francesa del departamento de Côte-d'Or.
 Villiers-en-Plaine, comuna francesa del departamento de Deux-Sèvres.

Desambiguaciones 
 Basse Plaine.
 Belle Plaine.
 Grande Plaine.
 Plaine Céleste.